Aggelma är ett släkte av steklar som beskrevs av Vittorio Luigi Delucchi 1956. Aggelma ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Aggelma